Le nom Carlier est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Albertus Carlier (né en 1929), dit Bert Carlier, footballeur néerlandais ;
 Aurélie Carlier (née en 1996), archère française ;
 Camille Carlier (1880-1960), peintre française ;
 Claude Carlier (1725-1787), historien et agronome français ;
 Claude Carlier (né en 1944), historien français ;
 Crépin Carlier (né vers 1560-1636), facteur d'orgue français ;
 Daniel Carlier (né en 1956), saxophoniste français ;
 Dominique Carlier (né en 1959), joueur et entraîneur de football  français ;
 Édouard Carlier (1905-1991), homme politique français ;
 Émile Joseph François Carlier (1827-1879), sculpteur français ;
 Félix Carlier (), fonctionnaire français, préfet de police de Paris en 1860-1870 ;
 François Joseph Carlier (1787-1858), facteur d'orgues  français à Douai ;
 François Carlier (vers 1707-1760), architecte français, lauréat du grand prix de l'Académie royale d'architecture (devenu le prix de Rome) ;
 Franz Carlier (1924-2006), footballeur belge ;
 Gérard Carlier (mort en 1975), scénariste français ;
 Guy Carlier (né en 1949), auteur et chroniqueur français ;
 Jacky Carlier (né en 1961), athlète français ;
 Jean Carlier (1922-2011), journaliste français ;
 Johannes Carlier (), abbé  français de l'abbaye de Vicogne ;
 Joseph Carlier (1849-1927), sculpteur français ;
 Joseph Carlier (né en 1931), footballeur français ;
 Jules Carlier, (1851-1930), homme politique belge ;
 Martin Carlier, (vers 1653-après 1700), sculpteur français ;
 Max Carlier, (1872-1938), peintre belge ;
 Maurice Carlier (1894-1976), architecte, dessinateur, graveur, peintre et sculpteur belge ;
 Modeste Carlier (1820-1878), peintre belge, lauréat du prix de Rome belge de peinture en 1850 ; 
 Pierre Carlier (1794-1858), fonctionnaire français, préfet de police de Paris en 1849-1851 ;
 Pierre Carlier (1948-2011), historien français de la Grèce antique ;
 Prosper Hyacinthe Carlier, (1755-1849), homme politique français ;
 Raphaël Carlier (né en 1986), connu sous le pseudonyme Carlito, vidéaste français ;
 René Carlier, (mort en 1722), architecte français à la cour de Versailles et à la cour de Philippe V d'Espagne ;
 Rudy Carlier (né en 1986), footballeur français ; 
 Sarah Carlier (née en 1990), musicienne-chanteuse-compositrice belge.

Héraldique

Voir aussi 
 Maison Carlier, un monument historique français
 Maison Carlier, maison personnelle de l'architecte Charles Carlier, située à Liège (Belgique)
 Carliers, station de métro lilloise

Références 

Patronyme français
Homonymie de patronyme
Homonymie